DBL steht für:

 Damenbundesliga, höchste Spielklasse im American Football der Frauen, siehe Football-Bundesliga (Damen)
 Dansk Bartender Laug, Dänemarks Berufsverband für Barkeeper
 Dansk biografisk leksikon, Dänemarks Biographisches Lexikon
 Dauer-Brems-Limiter, ein Fahrerassistenzsystem in Bussen
 D. Bamberger Lichtenfels, ehem. Unternehmen in Mitwitz und Lichtenfels, Oberfranken
 Deutsche Bouncerballliga
 Deutscher Bundesverband für Logopädie
 Down by Law, US-amerikanische Punkband 
 Drexel Burnham Lambert, US-amerikanische Investmentbank
 Dutch Basketball League, die höchste Spielklasse im niederländischen Vereinsbasketball
 Powiat Bolesławiecki in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

dbl steht für:
 ISO-639-3-Sprachcode der australischen Sprache Dyirbal

Abkürzung